Svetozar Miletić peut désigner :
Svetozar Miletić (1826-1901), un homme politique serbe de Voïvodine ;
Svetozar Miletić, une localité de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine et sur le territoire de la Ville de Sombor, district de Bačka occidentale.